Низар Зацирагич (; 19 июня 1968, Сараево, СФРЮ) — боснийский бобслеист, участник Олимпийских игр 1994 года.

Биография 
Выступал на Олимпиаде в Лиллехаммере в составе четвёрки вместе с Зораном Соколовичем, Изетом Харачичем и Игором Борасом.

Примечания 

Бобслеисты Боснии и Герцеговины
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года